Федотова — жіноча форма прізвища Федотов.
 Федотова Альона Олександрівна (* 2009) — російський відеоблогер і співачка.
 Федотова Анастасія Олександрівна (* 1998) — російська ватерполістка майстер спорту.
 Федотова Валентина Олександрівна (* 1947) — радянська і російська акторка театру й кіно, народна артистка Росії.
 Федотова Глікерія Миколаївна (1846—1925) — російська актриса, заслужена артистка Імператорських театрів.
 Федотова Ірина Михайлівна (* 1975) — росийська веслувальниця, бронзова призерка Олімпійських ігор. Заслужений майстер спорту Росії.
 Федотова Ксенія Валеріївна (* 1997) — українська велогонщиця. Чемпіонка України.
 Федотова Людмила Петрівна (* 1953) — українська радянська діячка, швачка-мотористка Шахтарської швейно-трикотажної фабрики Донецької області. Депутат Верховної Ради СРСР 10—11-го скликань.
 Федотова Марія Іванівна (1915—1980) — доярка радгоспу «Перемога Жовтня» (Панінський район, Воронезька область), Герой Соціалістичної Праці.
 Федотова Револьда Давидівна (1911—2010) — молдавська радянська економістка.
 Глизіна-Федотова Надія Сергіївна (* 1988) — російська ватерполістка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року.
 Анастасія Стикан-Федотова (* 1987) — російська артистка цирку та дресувальниця, яка працює з кіньми.

 Федотова коса — коса, яка відокремлює Утлюцький лиман від Азовського моря.
 Коса Федотова — ландшафтний заказник загальнодержавного значення. Розташований на території Якимівського району Запорізької області.
 Коса Федотова — заказник у Запорізькій області що існував в 1984—2001 роках.